Саволяйнен, Хейкки:

 Саволяйнен, Хейкки Ильмари — финский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1948 года.
 Саволяйнен, Хейкки (актёр) — финский актёр.